
Molekulska formula -{C18H22N2O2}- se može odnositi na:

 Karazolol
 Fenakain